Eric Brown – attore statunitense.
Eric Brown – scrittore di fantascienza britannico.
Eric Brown – golfista britannico.
Eric Brown – pilota collaudatore britannico.